Nede med øl er Michael Hardingers fjerde album, som udkom i 1998.

Spor

Eksterne henvisninger 
 Nede med øl på Discogs

Album fra 1998
Album fra Danmark